Kanton Saint-Claude (Guadeloupe)
Kanton Saint-Claude (Jura)